В таблицата не са включени кандидатите, които не са получили гласове или са получили по-малко от 10 000 гласа.

Избори 2000 

Избраният кандидат трябва да има най-малко 270 електорални гласа.

Бележки